Synechogobius är ett släkte av fiskar. Synechogobius ingår i familjen smörbultsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Synechogobius